Lai (赖), een Chinese achternaam
 Lai, de HK-romanisatie van de Chinese achternaam Li (黎)
Bretonse lai
 Bladoppervlakte-index (Engels: Leaf Area Index), een maat om de hoeveelheid groen blad (van een boomkruin) per eenheid grondoppervlak aan te duiden.
 Lai (China), gemeente van de Monba (勒门巴族乡) in Cona, Autonome Regio Tibet, China